Als Eisenbahnunfall von Ankara werden bezeichnet der

 Eisenbahnunfall von Ankara, der sich 1948 westlich von Ankara ereignete.
 Eisenbahnunfall von Marşandiz, der sich 2018 im Bereich der S-Bahn-Station Marşandiz im S-Bahn-Netz von Ankara ereignete.